La Main rouge, organisation armée française ayant opéré en Afrique du Nord. 
 La Main rouge, série télévisée américaine de 1977.
 La main rouge de l'Ulster, nom du drapeau de la province de l'Ulster.
 La Main rouge, collection de romans policiers créée en 1949.
 La main rouge, livre-jeu de la série Sherlock Holmes, paru en 1986, écrit par Joël Augros et Patrick Gervaise.